La Agüita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Agüita, Nuevo León, 
 La Agüita, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar